, animateur anglais ;
 , metteur en scène américain ;
  (1980-), ancien joueur de tennis américain ;
 , théologien méthodiste ; 
 , procureur américain.

Voir aussi 
  ;
 , un parc en Ontario au Canada.

Source de la traduction